Бартусяк (Bartusiak) — фамилия. Известные носители:
 Бартусяк, Саскиа (род. 1982) — немецкая футболистка.
 Бартусяк, Скай Маккоул (1992—2014) — американская актриса.